Nariakira Arisaka – japoński generał.
 Seria japońskich karabinów powtarzalnych:
 Arisaka Typ 30
 Arisaka Typ 35
 Arisaka Typ 38
 Arisaka Typ 97
 Arisaka Typ 99